Charles Robinson (scheidsrechter), een Amerikaans professioneel worstelscheidsrechter die werkt voor World Wrestling Entertainment
Charles Robinson (schermer), een Brits schermer 
Charles Robinson (James Bond), een personage dat in meerdere James Bondfilms voorkomt
Charles Robinson (acteur), een Amerikaans acteur